Carthage, que es como se llama en inglés a Cartago, puede hacer referencia también a varias localidades:

 En Canadá:
 Carthage, en la provincia de Ontario.

 En los Estados Unidos:
 Carthage, en el estado de Arkansas.
 Carthage, en Carolina del Norte.
 Carthage, en Dakota del Sur.
 Carthage, en Illinois.
 Carthage, en Indiana.
 Carthage, en Maine.
 Carthage, en Misisipi.
 Carthage, en Misuri.
 Carthage, en Nueva York.
 Carthage, en Ohio.
 Carthage, en Tennessee.
 Carthage, en Texas.